Telecomunicações de São Paulo S/A (TELESP) foi a empresa operadora de telefonia do sistema Telebras no estado de São Paulo, sucessora da CTB e da COTESP, permanecendo em atividade de maio de 1973 até o processo de privatização em julho de 1998. Dos atuais 645 municípios do estado de São Paulo a Telesp só não operava em 43 municípios, atendidos pelas empresas CTBC Borda do Campo, CTBC Brasil Central e CETERP.

Origem

Antecedentes
Desde as décadas de 40 e 50 as cidades brasileiras, principalmente os grandes centros urbanos, estavam com alta demanda reprimida de telefones, pois um conjunto de fatores de ordem técnica e econômica faziam com que as operadoras privadas de telefonia do país deixassem de investir na ampliação e na modernização dos sistemas telefônicos, provocando sérios atritos com os poderes concedentes.

As mudanças institucionais no setor começam efetivamente em 1962 com o Código Brasileiro de Telecomunicações e resultam na criação da Embratel (1965), na intervenção e estatização da Companhia Telefônica Brasileira (1966), na criação do Ministério das Comunicações (1967) e na criação do sistema Telebras (1972), acabando com a enorme incompatibilidade existente entre os sistemas telefônicos da época.

Antecessoras

Relação das principais empresas telefônicas (públicas e privadas) que formaram a Telesp:
CTB

Empresa que deu origem à Telesp, através de sua Diretoria de Operação São Paulo (DOSP). Atendia São Paulo, Campinas, Santos e mais cerca de 180 cidades por todo o estado. Incorporou as seguintes empresas: S.T.M. São José dos Campos, S.M.T.A. Taubaté, Empresa Telefônica Avareense, Sociedade Telefônica da Estância (Serra Negra), S.T.M. Paulínia, S.T.M. Tabatinga, S.M.T.A. Araraquara, S.M.T.A. Guarujá, S.T.M. Aguaí, S.T.M. Porto Ferreira, S.M.T.A. Rio Claro e Telefônica Lemense.
COTESP

Criada em 1964 pelo governo do estado de São Paulo, atendia cerca de 170 cidades. Incorporou o serviço telefônico da Estrada de Ferro Campos do Jordão e da Central Telefônica de Cachoeira Paulista, e diversos sistemas telefônicos municipais (entre eles o S.M.T.A. Aparecida e a Telefônica Municipal de Caraguatatuba). Suas concessões foram transferidas nos anos de 1973 e 1975 através de convênio.
STM / SMTA
Muitas cidades tinham seus próprios Sistemas Telefônicos Municipais (S.T.M.), quase todos com centrais manuais obsoletas. Algumas cidades de maior porte tiveram condições de obter centrais automáticas, sendo criados para isso os Serviços Municipais de Telefones Automáticos (S.M.T.A.).
Principais empresas particulares

Criação da Telesp
Constituída como subsidiária da Telebras em 12 de abril de 1973, iniciou suas atividades operacionais em 31 de maio de 1973 com a incorporação do patrimônio da Companhia Telefônica Brasileira no estado de São Paulo.

A Telesp foi credenciada como empresa-pólo no estado pela Portaria nº 369 de 31 de maio de 1973, de acordo com as diretrizes e a política de unificação do sistema de telefonia adotada pelo Ministério das Comunicações, uma vez que o sistema telefônico era concedido na época para diversas operadoras, tanto privadas como públicas.

Expansão

Integração da telefonia estadual

Após sua criação em abril de 1973, os processos de incorporação, desapropriação, aquisição de acervo ou transferência de concessão das demais operadoras existentes no estado foram gradativos a partir de junho de 1973 até o início de 1980, restando por último a Teleoesp, que teve a sua concessão cassada em julho de 1987.

Nos casos de incorporação de empresa a Telesp primeiro adquiria o controle acionário ou se tornava acionista para depois incorporá-la. A única exceção foi a Companhia Telefônica da Borda do Campo, que a Telesp adquiriu o controle acionário mas manteve uma administração separada sem incorporação.

1973

 Empresa Telefônica Paulista
 Cia Telefônica Rio Preto
 Cia Telefônica Média Mogiana, S.T.M. Porto Ferreira, Empresa Telefônica Monte Mor, Telefônica Águas de São Pedro, S.T.M. Charqueada e S.T.M. Embu-Guaçu
 Cia Telefônica de Vinhedo (Vinhedo e Louveira), Telefônica Jacareí, S.M.T.A. São João da Boa Vista, S.T.M. João Ramalho e S.T.M. Ribeirão do Sul
 Cia Telefônica de Atibaia, Empresa Telefônica Sumaré, S.T.M. Vargem Grande do Sul, S.T.M. Monte Alto (Monte Alto e Vista Alegre do Alto), Empresa Telefônica Dourado e S.T.M. Anhumas

Transferência de concessão:
 S.T.M. Elias Fausto, S.T.M. Ariranha e S.T.M. Marabá Paulista
 S.T.M. Pirangi e S.T.M. Santo Expedito
 S.T.M. Morungaba, S.T.M. Cabreúva, S.T.M. Mairiporã e S.T.M. Ipeúna
 COTESP: transferidas para a Telesp as concessões dos serviços urbanos de 89 localidades
 S.T.M. Paraíso, S.T.M. Luiz Antônio e S.T.M. Dumont
 S.T.M. Alfredo Marcondes e S.T.M. Nazaré Paulista - paralisado

1974

 Telefônica Fartura, S.T.M. Artur Nogueira e S.T.M. Rio das Pedras
 Telefônica Botelhos (Caconde), S.T.M. Conchal, S.T.M. Divinolândia e S.T.M. São Sebastião da Grama
 S.M.T.A. Lins, S.T.M. Araçoiaba da Serra, S.M.T.A. Guaratinguetá, S.T.M. Itaí e S.T.M. Taquarituba
 Telefônica Jundiaí e Cia Telefônica de Guarulhos
 Empresa Telefônica de Cosmópolis, Empresa Telefônica Cammarosano (Boa Esperança do Sul) e Empresa Telefônica Santa Cruz da Conceição

Transferência de concessão:
 S.T.M. Bofete e S.T.M. Borborema
 S.T.M. Iperó, S.T.M. Taiaçu e S.T.M. Santo Antônio do Jardim

1975

 Telefônica Pinhal
 Telefônica Nacional
 Telefônica Descalvado e Cia Telefônica Alta Paulista
 Empresa Telefônica Tibiriçá Feio (Álvaro de Carvalho)

Transferência de concessão:
 S.T.M. Bálsamo e S.T.M. Nova Europa
 S.T.M. Palestina
 COTESP: transferidas para a Telesp as concessões dos serviços urbanos das 86 localidades restantes de sua área de concessão
 S.T.M. Jarinu
 S.T.M. Paranapanema

Extinção indireta:
 Empresa Telefônica de Jaguariúna

1976

 Telefônica Barbarense e COTESP
 Cia Telefônica do Litoral Paulista e Empresa Telefônica de Americana
 Telefônica Pirassununga
 Telefônica de Limeira, Cia Telefônica Santa Rita, COTESPA e Empresa Melhoramentos de Andradina
 Cia Telefônica de Ourinhos
 Cia Telefônica de Itanhaém, Cia Telefônica de Pindamonhangaba, Cia Telefônica de Valinhos e Empresa Telefônica Ararense
 Telefônica Central Paulista, Empresa Telefônica Irmãos Camargo e Cia Rede Telefônica Sorocabana

Aquisição de acervo:
 Telefônica Anhanguera (Cotia e Cajamar)
 Cia Telefônica de Caieiras, Telefônica de Nova Odessa, Telefônica Patrocínio Paulista (Patrocínio Paulista e Itirapuã), Empresa Telefônica Paulista (Bariri e Itaju) e Empresa Telefônica Tapiratiba

Extinção indireta:
 Empresa Telefônica Coração de Jesus (Santa Ernestina)

1977

 CIPATEL

Aquisição de acervo:
 Cia Telefônica Registro e Telefônica Sul Paulista (Capão Bonito)

Extinção indireta:
 Empresa Telefônica Mogiana (Santo Antônio de Posse) - paralisada

1978

 CETELVI (Urânia, Palmeira d'Oeste, Santa Albertina e Três Fronteiras) e Concessionária Telefônica Figueira e Guerra (Salto Grande e Ibirarema)

1979

 Empresas Telefônicas Reunidas de Igarapava e Pedregulho (Igarapava, Pedregulho e Rifaina)

1980

Desapropriação:
 Telefônica União (Santa Fé do Sul)

1987

Transferência de concessão:
 Telecomunicações do Oeste Paulista (Jales)

Permutas com outras operadoras 
A partir de janeiro de 1974 inicia-se o processo de transferência das cidades do Alto Tietê para a área de operação da CTBC a fim de racionalizar o sistema interurbano e acelerar a integração operacional na Grande São Paulo.

Dessa forma as operações dos serviços telefônicos de Ferraz de Vasconcelos, Poá, Itaquaquecetuba e Guararema (antiga concessão CTB), Arujá, Biritiba Mirim, Igaratá, Salesópolis, Santa Branca e Santa Isabel (antiga concessão COTESP) e Jacareí (antiga concessão Telefônica Jacareí) foram transferidas da Telesp para a CTBC.

Em 1975 Cubatão passa a ser atendida pela Telesp pela conveniência de uma solução técnica global para a Baixada Santista, e em setembro de 1979 as operações dos serviços telefônicos de Jacareí, Santa Branca e Salesópolis retornaram à Telesp por razões de facilidades operacionais, sendo que na década de 90 Salesópolis volta a ser atendida em definitivo pela CTBC.

Já as cidades de Paraty e Sapucaí-Mirim (antiga concessão COTESP) foram transferidas para a Telerj e para a Telemig respectivamente. A Telesp também operava em Fronteira, cidade que não possuía central telefônica própria, sendo seus telefones ligados a central de Icém. Em 1997 passou a ser atendida pela Companhia Telefônica do Brasil Central.

Estrutura operacional
Devido a empresa atuar em todo o estado, para administrá-la havia uma estrutura hierárquica descentralizada, com sua sede administrativa na capital. Para a comercialização dos serviços e assistência ao usuário, a Telesp dividia-se em seis gerências regionais, duas na Grande São Paulo e quatro no interior.

Sede administrativa

Teve como primeira sede administrativa o Complexo Sete de Abril, localizado na Rua Sete de Abril, 309 - República, que foi a sede da Diretoria de Operação São Paulo (DOSP) da CTB. Já a sua sede social ficava no 4º andar do Edifício Itália, na Avenida São Luís, 50 - República.

No ano de 1975 foi inaugurado o novo edifício-sede da empresa na Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Paraíso, com 22 andares. Sua construção foi iniciada em 1972 pela CTB, após a demolição do antigo centro telefônico Avenida que havia sido instalado no local em 1920 e que foi desativado em 1969.

Depois da mudança de sede os edifícios da Rua Sete de Abril e Rua Basílio da Gama continuaram sendo utilizados como centro de atendimento aos assinantes.

Presidentes
 1973-1979: A primeira diretoria da Telesp tomou posse em abril de 1973, tendo como presidente Antônio Salles Leite, que até então era o diretor econômico-financeiro da CTB, permanecendo durante os governos Médici e Geisel
 1979-1985: No governo Figueiredo toma posse em abril de 1979 uma nova diretoria, tendo como presidente Carlos de Paiva Lopes, que era o vice-presidente na gestão anterior
 1985-1990: Nova diretoria toma posse em março de 1985 durante o governo Sarney, tendo como presidente Antônio Ignácio de Jesus, que era o diretor econômico-financeiro na gestão anterior
 1990-1992: Oswaldo Lopes do Nascimento Filho e Marco Antonio Castello Branco, durante o governo Collor
 1992-1995: Waldemar Fernandes Neves, durante os governos Itamar Franco e FHC
 1995-1998: Carlos Eduardo Sampaio Doria, durante o governo FHC

Gerências regionais
A finalidade da gerência regional era comercializar e operar os serviços de telecomunicações, além de administrar, operar, manter e controlar sistemas de telecomunicações e respectivas atividades de apoio. As seis gerências regionais eram a São Paulo Leste (OL) e a São Paulo Oeste (OW), criadas em 1979 através da divisão da regional com sede em São Paulo, a Centro-Sul (OA) criada em 1976 com sede em Campinas, a Centro-Oeste (OB) criada em 1977 com sede em Bauru, a Norte (OT) criada em 1978 com sede em São José do Rio Preto e a Sudeste (OS) criada em 1979 com sede em Santos.

As gerências regionais eram divididas em setores chamados distritos, cada qual era responsável pelo atendimento de uma determinada área de abrangência. Nas cidades mais importantes de cada distrito haviam os Postos de Serviços Telesp, onde se podia fazer ligações, comprar fichas e cartões telefônicos, receber e transmitir fac-símile, consultar listas telefônicas, etc.

Haviam também as Lojas de Atendimento Telesp, instalações estrategicamente distribuídas pelas principais cidades do estado e que eram estruturadas e organizadas para oferecer todo tipo de atendimento que não podia ser feito através do atendimento telefônico.

Serviços

Telefonia fixa

Principais serviços prestados:
 Ligações locais, ligações interurbanas através de Discagem Direta a Distância (DDD) e ligações internacionais através de Discagem Direta Internacional (DDI)
 Discagem Direta a Ramal (DDR): serviço implantado na década de 70, atendia condomínios e empresas de maior porte
 Discagem Direta a Cobrar (DDC): serviço inaugurado em 1982
 Discagem Direta Gratuita (DDG): serviço 0800, implantado na década de 90
 Facilidades das Centrais CPA: implantadas gradativamente a partir de 1982, oferecendo ao usuário novas facilidades de serviço telefônico até então inéditas: transferência de chamadas, atendimento simultâneo, teleconferência, discagem abreviada, bloqueador de interurbano, linha direta e serviço não perturbe
 Videotexto: inaugurado em dezembro de 1982
 Telecard: lançado em 1982, cartão que permitia que se fizessem ligações sem fichas ou cartão telefônico, não tendo que pagar nada na hora, com as despesas debitadas numa conta telefônica designada pelo assinante
 Disque 200: serviço inaugurado em 1983, servia para receber informações variadas sobre diversos temas
 Áreafone: serviço inaugurado em 1984, voltado à assinantes de alto tráfego para economia nas ligações
 Chamadas locais para cidades conurbadas: serviço inaugurado em 1986 nas áreas de São Paulo, Campinas e Santos

Telefones públicos

No início os telefones públicos disponibilizados pela Telesp eram somente os orelhões amarelos (equipados com aparelhos telefônicos na cor vermelha que funcionavam com fichas telefônicas locais), utilizados para a realização de chamadas locais ou interurbanas para cidades e localidades da mesma área de tarifação. Esses orelhões começaram a ser instalados em 1972 pela CTB.

Em 1975 surgem os orelhões azuis (equipados com aparelhos telefônicos na cor azul que funcionavam com fichas telefônicas DDD), utilizados para a realização de chamadas interurbanas diretas para todas as cidades e localidades já integradas ao sistema DDD, ou com o auxílio da telefonista para as demais.

Haviam também os telefones semipúblicos, que instalados em estabelecimentos credenciados como bares, restaurantes, hotéis e padarias, funcionavam como telefone público e como telefone comum, graças a uma chave seletora no aparelho.

Nos bairros rurais que não dispunham de telefonia haviam os chamados vilafones, aparelhos que faziam e recebiam chamadas locais e interurbanas, instalados em estabelecimentos comerciais de fácil acesso ao público.

Os primeiros telefones públicos para deficientes físicos começaram a ser instalados em 1981, e o primeiro orelhão comunitário, telefone público que fazia e recebia chamadas, foi instalado em agosto de 1982 na favela de Vila Prudente.

Posteriormente muitos orelhões começaram a ser substituídos por cabines de concreto e vidro temperado incolor. As cabines foram testadas inicialmente nas cidades de São Paulo, Santos, Guarujá, São Vicente e Campinas, e depois instaladas por todo o estado, mas não tiveram boa aceitação.

Já as fichas telefônicas utilizadas nos telefones públicos começaram a ser substituídas pelos cartões telefônicos a partir de 1993.

Símbolos

Em 1973 foi cedido pelo Ministro das Comunicações Hygino Corsetti e instalado pela Telesp na Praça da Matriz de Itu o famoso Orelhão de Itu, que possui sete metros de altura. É um dos principais pontos turísticos da cidade e um dos responsáveis pela fama de "cidade onde tudo é grande", pois o ministro, homenageado com um banquete na inauguração, encerrou seu discurso com as seguintes palavras: O Brasil é grande, mas eu sei que Itu é maior.

Em 1979 a Telesp lançou o comercial de TV Morte do Orelhão devido aos altos índices de vandalismo contra os orelhões, que tornou-se um ícone da publicidade brasileira.

Telefonia celular

Serviço iniciado em agosto de 1993 no sistema analógico.

Internet
 Internet discada
 Serviços de comunicação de dados

Museu do telefone
O Museu do Telefone de São Paulo foi inaugurado em 13 de abril de 1977, por ocasião dos festejos de aniversário da Telesp, e surgiu do desejo do presidente Antônio Salles Leite de que houvesse em São Paulo um museu destinado ao aparelho que revolucionou a comunicação mundial. Para divulgá-lo o museu foi a capa da lista telefônica de assinantes da capital no ano seguinte.

O acervo foi constituído de objetos pertencentes à Telesp e principalmente pela aquisição do acervo particular do gaúcho Carlos Becker, considerada na época a quarta maior coleção particular de telefones do mundo. Somando-se os acervos o museu era um dos mais importantes do mundo, sendo constituído por cerca de 3 mil objetos (entre os quais inúmeros telefones), 100 mil fotos em preto e branco, 6 mil fotos digitalizadas, listas telefônicas, cartões telefônicos e diversos documentos.

Localizado no andar térreo do edifício sede da Telesp e ocupando uma área de mais de 700 metros quadrados, se consagrou como uma grande atração cultural da cidade. Mas encontra-se fechado há anos e inacessível ao público.

Listas telefônicas

As listas telefônicas, instrumentos integrantes da exploração do serviço telefônico, tinham por objetivo proporcionar informações sobre os assinantes de serviço público de telefonia.

Por lei, sua edição e comercialização eram de exclusiva responsabilidade da empresa exploradora do serviço de telecomunicações e, caso necessário, esta poderia contratar serviços de terceiros. 

Obrigatoriamente elas deveriam conter lista de assinantes e lista classificada, e facultativamente lista de endereços das principais cidades abrangidas, sendo a abrangência de cada lista determinada pela operadora.

Assinantes/classificada
Edições 1973 à 77/78

As listas telefônicas oficiais da cidade de São Paulo eram publicadas pela Editora de Guias LTB desde a época em que ainda era atendida pela Companhia Telefônica Brasileira, sendo elas a Lista Telefônica Assinantes e a Páginas Amarelas.

Para o interior as listas eram publicadas pela LTB (Vale do Paraíba, Norte Paulista, Litoral Santista, Leste Paulista e Sul Paulista), pela LTP-Listas Telefônicas Paulista (Região Paulista, Região Sorocabana, Região Alta Paulista e Região Litoral) e pela LTN-Lista Telefônica Nacional (Região Araraquarense e Região Noroeste). 

E para as empresas ainda não incorporadas pela Telesp eram publicadas por várias editoras listas telefônicas locais, como as de Sorocaba, Osasco, Guarulhos, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Espírito Santo do Pinhal, entre outras.

Mas o relacionamento da LTB com a Telesp começou a deteriorar-se sobremaneira a partir de 1977 por diversos fatores, entre eles a queda sensível da qualidade e confiabilidade das listas publicadas a partir da edição 1975, culminando com a péssima qualidade da edição 1977 da Lista de Assinantes de São Paulo, e a não distribuição de milhares de exemplares dessa mesma edição para os assinantes. Esta situação era decorrente do fato da LTB estar com graves problemas financeiros.

As listas telefônicas da Telesp a partir da edição 1977 - 77/78 passaram a divulgar séries temáticas estampadas nas capas, começando com figuras e locais relacionados aos Bandeirantes.

Edições 1978 à 83/84

A partir da edição 1978 - 78/79 as listas telefônicas oficiais foram padronizadas, cada uma com código nacional da Telebras e abrangência baseada nas áreas terciárias. Para essa finalidade as áreas terciárias do estado foram agrupadas em 12 regiões, sendo elas São Paulo/Guarulhos, Osasco/Jundiaí, Santos, Baixada Santista, São José dos Campos, Campinas, Piracicaba, Bauru, Sorocaba, Araçatuba, São José do Rio Preto e Araraquara.

Mesmo a Telesp enfrentando problemas com a LTB o presidente da Telebras mandou prorrogar até 1983 o contrato com esta empresa, pois ela obteve ajuda do governo através de empréstimos como solução para suas dificuldades financeiras.

Dessa forma as listas telefônicas com a respectiva abrangência passaram a ser as seguintes:

 LTB: Lista 100 (São Paulo / Guarulhos - Assinantes), Lista 105 (São Paulo / Guarulhos - Classificada), Lista 130 (Santos), Lista 135 (áreas 122, 123, 124 e 125), Lista 140 (área 192), Lista 160 (áreas 142, 143, 144 e 145), Lista 170 (áreas 146, 147, 149, 152 e 155), Lista 185 (áreas 162, 163, 166 e 167)
 LTP: Lista 115 (área 11), Lista 131 (áreas 132 e 138), Lista 150 (áreas 194, 195 e 196)
 LTN: Lista 175 (áreas 182, 183, 186, 187, 188 e 189), Lista 180 (áreas 172, 173, 174, 175 e 176)

Nesse período continuaram estampadas nas capas as séries temáticas, dentre as quais os museus na edição 1978 - 78/79, o roteiro do café na edição 1979 - 79/80, os três milhões de telefones instalados na edição 1982 - 82/83, e a comemoração aos dez anos da empresa na edição 1983 - 83/84.  

Período sem publicação

Para atender a nova regulamentação sobre edição de listas telefônicas (Decreto nº 88.221 de 07/04/1983 e Portaria nº 189 de 20/10/1983) a Telesp teria que licitar a publicação delas assim que terminassem os contratos vigentes.

Mas em junho de 1983, antes do seu término, a LTB rescindiu unilateralmente o contrato com a Telesp, por considerá-lo lesivo à empresa, embora tendo inúmeros privilégios que as outras editoras não tinham. Com isso deixou de publicar as listas da edição 1984 que faziam parte do contrato, além de não distribuir milhares de exemplares da edição 1983 da Lista de Assinantes de São Paulo/Guarulhos.

A rescisão comprometeu a edição de novas listas, com sensíveis prejuízos a toda a população do estado de São Paulo. A LTB quis voltar atrás, mas a Telesp já tinha aceitado a rescisão do contrato, por não concordar com as imposições que a editora queria para ser favorecida ainda mais.

Ao mesmo tempo a EBID, outra empresa do Grupo Gilberto Huber, começou a publicar guias sob a marca registrada Páginas Amarelas, distribuindo-os paralelamente às listas oficiais, criando uma longa disputa judicial com a Telesp que durou quase oito anos (de setembro de 1983 à junho de 1991), com a justiça garantindo no final o direito da editora publicá-los.

Assim, a exigência de licitação para novos contratos e os problemas judiciais com a LTB provocaram a suspensão da publicação das listas edição 1984 - 84/85.

Edições 85/86 à 86/87

Em conformidade com o estabelecido pela nova regulamentação foi utilizado para as licitações o sistema de carta-convite para editoras cadastradas na Telebras.

As listas telefônicas foram reorganizadas em 14 regiões: a Lista 130 foi suprimida, e as Listas 115, 150 e 160 foram desmembradas, surgindo as Listas 155-Jundiaí e região, 145-Rio Claro e região e 165-Marília e região. Além disso as áreas terciárias de Jaú, Avaré e Botucatu deixaram de ser abrangidas pela Lista 170 para integrar a Lista 160.

A Telesp iniciou em janeiro de 1984 o processo licitatório para as listas de São Paulo/Guarulhos, sendo contratada em agosto de 1984 a OESP Gráfica. A execução do contrato, com vigência de cinco anos, foi suspensa devido a medidas judiciais interpostas pela Editora de Guias LTB.

O atraso na publicação de novas listas levou aquelas que estavam em circulação, elaboradas em 1982 e distribuídas em 1983, a uma desatualização que chegou a 70%. A fim de encontrar uma solução, ainda nos termos da nova regulamentação a Telesp solicitou e obteve do Ministério das Comunicações a permissão de ser contratada com a mesma editora, por um ano, a impressão das listas, que deveriam ser distribuídas em meados de 1985. Mas em novembro de 1984 novamente o processo foi sustado por medidas judiciais.

Reconhecendo a gravidade do problema gerado e visando minimizar os prejuízos para os usuários, em janeiro de 1985 o Ministério das Comunicações autorizou a Telesp contratar a OESP Gráfica para publicar as listas de São Paulo/Guarulhos. A LTB entrou com nova ação judicial, mas em junho de 1985 a Telesp obteve parecer favorável dado em definitivo pela justiça. 

Enquanto isso os usuários dessas cidades sofreram a falta de listas atualizadas até a situação ser normalizada, com a entrega da Lista de Assinantes edição 1986 em dezembro de 1985 e da Lista Classificada edição 86/87 em julho de 1986, significando o fim de uma desatualização de listas que já perdurava por três anos.

Com relação ao interior em dezembro de 1984 foram contratadas emergencialmente várias editoras, pelo período de um ano, para a publicação das listas edições 85/86 e 1986.

Assim cumpriu-se a promessa de distribuição de listas nas regiões de Campinas (OESP Gráfica); São José dos Campos (ABC LISTEL); Bauru (ECTB-Editora de Catálogos Telefônicos do Brasil); Santos, Rio Claro, Piracicaba e Jundiaí (LTP-Listas Telefônicas Paulista); Osasco, Marília, Sorocaba e Araraquara (LTN-Lista Telefônica Nacional). As listas do interior começaram a ser distribuídas em julho de 1985.

Para a impressão das listas de São Paulo/Guarulhos, Osasco e Campinas foi implantado o sistema de transferência de dados para as editoras através de arquivos magnéticos. Com a implantação desse sistema, o índice de reclamações dos assinantes baixou para 0,2%.

Outra novidade implantada em caráter experimental pela Telesp em maio de 1986 foi o serviço de lista telefônica eletrônica no videotexto.

Ediçōes 1987 à 88/89

Em junho de 1986 foram solucionados de vez os problemas judiciais com relação as listas de São Paulo/Guarulhos, sendo contratadas pelo período de cinco anos as seguintes listas telefônicas:
 OESP: 100-São Paulo Assinantes, 105-São Paulo Classificada, 107-Guarulhos

Ao final de 1985 concluíram-se as negociações com as editoras para a publicação de novas edições para o interior, sendo contratadas durante o ano de 1986, pelo período de quatro anos, as seguintes listas telefônicas:
 LTP: 131-Santos e região, 145-Rio Claro e região, 150-Piracicaba e região, 155-Jundiaí e região, 160-Bauru e região, 165-Marília e região
 LTN: 115-Osasco e região, 170-Sorocaba e região, 185-Araraquara e região
 ABC LISTEL: 135-São José dos Campos e região, 140-Campinas e região

Para a impressão das listas de Sorocaba, Piracicaba, Santos, São José dos Campos, Araraquara e Marília passa a ser utilizado o sistema de transferência de dados às editoras por arquivos magnéticos.

E para a edição 88/89 a Lista 131 foi desmembrada e suprimida, surgindo as Listas 132-Santos e região e 133-Registro e região.

Ainda em 1986 foi contratada emergencialmente pelo período de um ano a publicação das listas edição 87/88 das regiões de Presidente Prudente e São José do Rio Preto, sendo depois contratadas no ano de 1987, pelo período de quatro anos, as seguintes listas telefônicas:
 LTN: 175-Araçatuba e região, 176-Presidente Prudente e região, 180-São José do Rio Preto e região, 181-Votuporanga e região

Ediçōes 1989 à 95/96

Mais uma vez as listas foram reorganizadas: para a edição 1989 a Lista 105 foi dividida, surgindo as Listas 104-São Paulo Classificada Consumidor e 105-São Paulo Classificada Empresa, e a Lista 135 foi desmembrada e suprimida, surgindo as Listas 136-Litoral Norte, 137-Alto Vale do Paraíba e 138-Vale do Paraíba e Região Serrana.

Também houve mudança no quadro de editoras: a LISTEL incorporou a LTP em outubro de 1988 e ampliou consideravelmente sua cobertura no estado, passando a publicar a partir da edição 1989 as listas dessa editora, e em 1994 a LTN passou a chamar-se EPIL - Editora Pesquisa e Indústria.

Relação das editoras e listas oficiais:
 OESP: 100-São Paulo Assinantes, 104-São Paulo Classificada Consumidor, 105-São Paulo Classificada Empresa, 107-Guarulhos
 LISTEL: 132-Baixada Santista, 133-Litoral Sul e Vale do Ribeira, 136-Litoral Norte, 137-Alto Vale do Paraíba, 138-Vale do Paraíba e Região Serrana, 140-Campinas e região, 145-Rio Claro e região, 150-Piracicaba e região, 155-Jundiaí e região, 160-Bauru e região, 165-Marília e região
 LTN (EPIL): 115-Osasco e região, 170-Sorocaba e região, 175-Araçatuba e região, 176-Presidente Prudente e região, 180-São José do Rio Preto e região, 181-Noroeste Paulista, 185-Araraquara e região

Edições 1996 à 1999

Houve ainda uma última reorganização nas listas: para a edição 1996 as Listas 115, 170 e 180 foram desmembradas, surgindo as Listas 124-Barueri, São Roque e região, 125-Cotia, Itapecerica da Serra e região, 173-Região Sul Paulista e 182-Barretos, Bebedouro, Catanduva e região, e para a edição 1997 a Lista 100 foi dividida, surgindo as Listas 100-São Paulo Assinantes Empresariais e 102-São Paulo Assinantes Residenciais.

As editoras e listas oficiais passaram a ser:

 OESP: 100-São Paulo Assinantes Empresariais, 102-São Paulo Assinantes Residenciais, 104-São Paulo Classificada Consumidor, 105-São Paulo Classificada Empresa, 107-Guarulhos
 LISTEL: 132-Baixada Santista (área 132), 133-Litoral Sul e Vale do Ribeira (áreas 132 e 138), 136-Litoral Norte (área 124), 137-Alto Vale do Paraíba (área 125), 138-Vale do Paraíba e Região Serrana (áreas 122 e 123), 140-Campinas e região (área 192), 145-Rio Claro e região (áreas 195 e 196), 150-Americana, Limeira, Piracicaba e região (área 194), 155-Jundiaí e região (área 11), 160-Bauru e região (áreas 142, 146, 147 e 149), 165-Marília e região (áreas 143, 144 e 145)
 EPIL: 115-Osasco (área 11), 124-Barueri, São Roque e região (área 11), 125-Cotia, Itapecerica da Serra e região (área 11), 170-Sorocaba e região (área 152), 173-Região Sul Paulista (área 155), 175-Araçatuba e região (áreas 186, 187, 188 e 189), 176-Presidente Prudente e região (áreas 182 e 183), 180-São José do Rio Preto e região (área 172), 181-Noroeste Paulista (áreas 174 e 176), 182-Barretos, Bebedouro, Catanduva e região (áreas 173 e 175), 185-Araraquara e região (áreas 162, 163, 166 e 167)

Por fim as listas telefônicas da Telesp chegaram à internet em julho de 1997, e a edição 1999 foi a última a ser publicada pela Telesp, com a edição 2000 já publicada pela Telefônica.

Endereços
A primeira lista de endereços oficial da Telesp para a cidade de São Paulo foi a edição 80/82, publicada pela LTB, já que a última edição havia sido publicada em 1972, quando a capital ainda era atendida pela CTB, sendo então descontinuada sua publicação devido aos altos custos de produção.

A LTB também publicou a edição 82/84, quando a lista foi descontinuada novamente. Voltou a ser publicada a partir da edição 88/89, desta vez pela OESP Gráfica, e a partir de então a lista de endereços de São Paulo passou a ser publicada regularmente a cada biênio.

No interior as listas de endereços eram publicadas junto com as listas de assinantes e classificada. A partir da edição 85/86 passaram a ser publicadas separadamente e somente para as principais cidades do estado, conforme determinava a nova legislação. Mas havia algumas exceções, como a Lista 107-Guarulhos, que reunia no mesmo volume as listas de assinantes, endereços e classificada.

Eram publicadas as listas 130-Santos, 134-São José dos Campos, 141-Campinas, 151-Piracicaba, 152-Limeira, 153-Americana, 154-Santa Bárbara d'Oeste, 156-Jundiaí, entre outras.

Terminais telefônicos

Planos de expansão e ações

Na política do governo brasileiro de expansão do sistema telefônico os usuários antecipavam recursos financeiros para financiá-lo, através do esquema de autofinanciamento das linhas telefônicas, institucionalizado em 1967 e que foi único em todo o mundo. Assim, o usuário recebia ações da empresa concessionária do serviço público de telecomunicações, ou seja, ele não estava apenas adquirindo a linha, mas também se tornando acionista da companhia.

Esse era o processo de expansão das empresas de telefonia: elas aumentavam o capital emitindo ações que eram compradas pelos interessados em ter um telefone. Depois, o dinheiro era usado para ampliar a rede de telefonia e instalar as linhas compradas. Entre a venda do plano de expansão e a instalação da linha o processo podia demorar dois anos ou mais.

Aqueles que adquiriram planos de expansão de janeiro de 1973 a dezembro de 1974 e de janeiro de 1996 a junho de 1997 se tornaram acionistas da Telesp, enquanto aqueles que adquiriram planos de expansão de janeiro de 1975 a dezembro de 1995 se tornaram acionistas da Telebras.

Somente quem comprou telefones em planos de expansão tinha direito às ações. Quem comprou a linha de terceiros, o que era muito comum na época, não recebia as ações mas o que se transferia era apenas o direito de uso da linha, pois as ações não eram associadas ao número da linha telefônica e sim atribuídas ao primeiro titular com base no número de inscrição do plano de expansão efetuado diretamente pelo sistema de autofinanciamento da Telesp, que possuía dados de identificação do promitente-assinante. Sendo assim os usuários que vendiam suas linhas continuavam sendo acionistas, só que eles também podiam vender suas ações, o que ocorria com grande frequência.

Essa forma de financiamento foi extinta em 30 de junho de 1997, conforme Portaria nº 261 de 30 de abril de 1997 do Ministério das Comunicações, mas os assinantes que receberam ações e não as venderam continuaram acionistas de outras empresas depois da reorganização ocorrida no sistema. Quem era acionista da Telesp também recebeu ações da Telesp Celular, uma vez que a empresa passou por cisão. Quem era acionista da Telebras também recebeu ações das novas companhias após sua cisão, tais como Telesp e Embratel. Desde 1998 novas mudanças ocorreram, e quem ainda era acionista da Telebras em maio daquele ano tornou-se também acionista da Telefônica Brasil, Oi, Embratel, TIM e outras.

Telefones instalados

Plano de um milhão de telefones

Logo que iniciou as operações, a primeira ação da Telesp foi dar prosseguimento ao plano de um milhão de telefones (P1M) aprovado pelo Ministério das Comunicações e iniciado pela Companhia Telefônica Brasileira em outubro de 1971, onde 375 mil terminais telefônicos eram destinados a capital e 175 mil destinados ao interior, para serem instalados até 1976.

Desse total já tinham sido contratados 240 mil terminais telefônicos pela CTB e a Telesp finalizou em 1973 as contratações que esgotaram a parcela desse plano atribuída ao estado de São Paulo, sendo a marca de um milhão de telefones em serviço atingida no ano de 1975.

No planejamento global dessa expansão mereceram destaque, além da capital, duas cidades de grande importância econômica em sua área de atuação: Campinas e Santos. A partir de então a Telesp estabeleceu os seus próprios planos de expansão do sistema telefônico.

Plano adicional

Ação emergencial iniciada em julho de 1973 que, diferente dos planos de expansão, consistiu primeiro na implantação de centrais telefônicas automáticas em localidades definidas como prioritárias pela Telesp, para logo após o término das obras de implantação da central serem comercializadas e instaladas as linhas telefônicas.

Plano de dois milhões de telefones

Os altos níveis de evolução do desenvolvimento do estado na época indicaram a necessidade de iniciar a execução de novos planos visando atingir a meta fixada através do convênio firmado em outubro de 1973 entre a Telesp e a COTESP, onde foi elaborado em conjunto o Plano Diretor Estadual de Telecomunicações, sob a coordenação da Telebras, pelo qual até o ano de 1980 a média de telefones no estado deveria ser de 12 por 100 habitantes e que cidades com mais de 10 mil habitantes deveriam estar interligadas ao sistema DDD.

Nesse convênio foi anunciado o plano de dois milhões de telefones (P2M), oficializado em janeiro de 1974, sendo a marca de dois milhões de telefones em serviço atingida no ano de 1978.

Expansões posteriores

A partir de então as inscrições para planos de expansão passaram a ser abertas de forma constante, com a Telesp firmando todos os anos contratos com os principais fornecedores de equipamentos telefônicos. Assim em 1982 foi atingida a marca de três milhões de telefones em serviço e em 1986 é atingida a marca de quatro milhões de telefones em serviço.

Plano comunitário de telefonia

Em novembro de 1990 foi regulamentado pelo Ministério da Infraestrutura o Programa Comunitário de Telefonia (PCT), onde as subsidiárias da Telebras foram autorizadas a transferir para companhias privadas a tarefa de expandir as redes de telefonia, tornando-as responsáveis pela comercialização e instalação dos telefones com prazo máximo de 18 meses. Com isso os telefones se popularizaram, sendo mais acessíveis.

Enquanto houve uma expansão de 97,9 mil terminais em 1990 e de 241,2 mil terminais em 1991, quando essas empresas passaram a implantar os PCT's para a Telesp em 1992 foram instalados 334 mil terminais. No ano de 1993 foram instalados 236 mil terminais e em 1994 foram 221 mil terminais, totalizando cerca de 4,2 milhões de terminais telefônicos instalados e cerca de 3,9 milhões de terminais telefônicos em serviço.

Últimas expansões

No ano de 1995 o número de terminais telefônicos instalados era de 4,5 milhões, com 4,2 milhões de terminais telefônicos em serviço, e em 1996 o número de terminais instalados era de 4,9 milhões, com 4,6 milhões de terminais em serviço.

Em 1997 o número de terminais instalados chegou a 5,4 milhões, com percentual de digitalização de 55% da planta instalada, sendo que 94% dos terminais instalados estavam em serviço, chegando a 5 milhões. Destes terminais 67% eram residenciais (3,4 milhões), 20% não residenciais (1 milhão), 10% troncos (500 mil) e 3% terminais de uso público (150 mil). O número de terminais por 100 habitantes - teledensidade da Telesp - nesse ano era de 16,64.

Centrais telefônicas

Quando da criação da Telesp uma parte das cidades do estado não possuía sistemas telefônicos, sendo somente atendidas por um Posto de Serviço (PS), e algumas ainda eram zonas mudas, não tendo nem mesmo o PS.

Havia cidades cujo sistema telefônico estava abandonado, como Queiroz, e também cidades atendidas por empresas que estavam paralisadas, como a Empresa Telefônica Mogiana de Santo Antônio de Posse.

A finalização da implantação de sistemas telefônicos nas cidades que eram desprovidas do serviço na área de cobertura da Telesp foi em 1979, sendo Rifaina a última cidade a ter sistema telefônico, inclusive um comercial foi feito para a TV noticiando este fato.

Centrais manuais
A maioria das cidades que possuíam sistemas telefônicos eram atendidas por centrais manuais com mesas operadas por telefonistas. A Telesp continuou implantando centrais manuais em sedes de município somente até o ano de 1979 e de forma emergencial.

As últimas cidades que ganharam sistemas telefônicos através de centrais manuais foram: Mariápolis, Marinópolis, Nova Guataporanga, Paulicéia, Pedranópolis, Pinhalzinho, Platina, Santa Mercedes, Santana da Ponte Pensa e São João do Pau d'Alho (1978), e Pedra Bela (1979).

Por serem obsoletas, as centrais manuais foram substituídas gradativamente pela Telesp por centrais automáticas até o ano de 1985, quando terminou a automatização das centrais telefônicas de todas as sedes de municípios de sua área de cobertura.

Centrais automáticas
Capital

Quando passou a ser atendida pela Telesp a cidade de São Paulo era servida por 52 centrais automáticas instaladas em 24 centros telefônicos, sendo as mais antigas eletromecânicas do tipo passo-à-passo (step-by-step) que foram instaladas e ampliadas pela CTB até 1966 (a maioria fabricada pela Automatic Electric), e as mais modernas eletromecânicas do tipo barras-cruzadas (crossbar) instaladas pela CTB a partir de 1967 (fabricadas pela Ericsson).

A Telesp deu prosseguimento, sem solução de continuidade, às obras iniciadas pela CTB, como do centro telefônico Guarani (inaugurado em 1973), além dos centros telefônicos projetados do Jaguaré (inaugurado em 1977), Tremembé e Vila Gustavo (inaugurados em 1978).

Através de planejamento próprio, inaugurou novos centros telefônicos, como Parelheiros (1978) e Ceagesp (1981), além de prédios anexos aos centros telefônicos mais antigos para ampliações do sistema (Brás, Campo Belo, Ipiranga, Jardins, Palmeiras, Perdizes e Vila Mariana), utilizando centrais automáticas crossbar.

Em dezembro de 1977 foi inaugurada de forma experimental a primeira central telefônica digital do país (as chamadas CPA - centrais controladas por programa armazenado). Foi utilizado equipamento da série PRX (Philips), e a central foi instalada na Vila Mariana (prefixo “544”).

Mas foi outra tecnologia digital, da série AXE-10 (Ericsson), que começou a ser implantada em definitivo, com a primeira central inaugurada em abril de 1982 na Vila Mariana (prefixo “572”). No mesmo ano foram inauguradas mais duas, em setembro na Guarani (prefixo "918") e em dezembro na Lapa (prefixo "832").

A partir de então só se instalavam na capital novas centrais com tecnologia digital, e os primeiros centros telefônicos inaugurados só com CPA's foram Americanópolis, Campo Limpo, Ibirapuera, Jaraguá, Morumbi, São Mateus e Vila Esperança, todos em 1984.

Interior

Centrais de médio e grande porte

Nas cidades do interior que já possuíam centrais automáticas elas eram do tipo passo-à-passo, rotativas e barras-cruzadas, de vários fabricantes (Automatic Electric, Ericsson, Standard Electrica e Plessey).

Conforme a necessidade de ampliação de terminais as centrais passo-à-passo e rotativas iam sendo substituídas por barras-cruzadas. Nas cidades que já possuíam as centrais barras-cruzadas podia-se ampliar a quantidade de terminais sem necessidade de mudança do equipamento.

Das centrais automáticas mais antigas instaladas pela CTB foram mantidas somente algumas, como as centrais de Araraquara, Bauru, Campinas e Rio Claro.

Também foram mantidas algumas centrais de redes que eram administradas pela CTB, como Jundiaí, Piracicaba, São João da Boa Vista, Votuporanga e Birigui.

A maioria das centrais automáticas inauguradas pela CTB entre 1970 e 1972 e que faziam parte do primeiro plano de expansão foram mantidas:
Bragança Paulista; Itapetininga, Barra Bonita, Mogi Guaçu, Lençóis Paulista, Garça e Botucatu; Jaboticabal, Avaré, Itapeva, Itu, Tatuí, Itapira, Cruzeiro, Mococa, Itatiba e Mogi Mirim; Piedade; Penápolis; Promissão.

Destas algumas foram ampliadas, como as centrais de Avaré e Itapetininga, e outras substituídas, como a central de Mogi Guaçu.

As demais centrais automáticas instaladas pela CTB e de suas redes administradas foram substituídas por prédios maiores construídos pela Telesp e com novo equipamento automático, como as centrais de Guarujá, Guarulhos, São José dos Campos e Sorocaba.

Das centrais automáticas instaladas pela COTESP até 1973 foram mantidas São Sebastião e Ubatuba, Ilhabela e Paraibuna. Já as centrais de Peruíbe e Registro foram substituídas.

As centrais automáticas recebidas pela Telesp das empresas particulares incorporadas em sua maioria foram substituídas por prédios maiores, recebendo novo equipamento automático, como as centrais de Cubatão, Ourinhos, Praia Grande, São Vicente e São Carlos (inaugurada em janeiro de 1980 já com o sistema DDD pelo governador Paulo Maluf, tendo como ato de inauguração uma ligação direta para o presidente Figueiredo em Brasília). Somente os prédios que permitiam a ampliação dos equipamentos telefônicos foram mantidos.

As primeiras centrais automáticas inauguradas no interior foram as que faziam parte do plano de um milhão de telefones e que a CTB concluiu a construção dos prédios, nas cidades de Amparo, Indaiatuba e Paulínia, Ibitinga, Matão e Taquaritinga, e Lorena (maio de 1973); Salto, São Roque e Sertãozinho (julho de 1973); Porto Feliz e São Manuel (agosto de 1973); além de Poá.

Já as centrais instaladas pela COTESP no ano de 1974 em prédios especiais (a maioria projetadas pelo arquiteto Ruy Ohtake, inspirado na arquitetura brutalista) foram mantidas:
Andradina, Angatuba, Auriflama, Caçapava, Campos do Jordão, Capão Bonito, Ilha Solteira, Itararé, Nhandeara e Pereira Barreto, sendo que as centrais de Cachoeira Paulista, Caraguatatuba, Cardoso, Ibiúna e Piquete foram inauguradas pela própria Telesp.

Para as novas centrais de médio e grande porte projetadas e construídas pela própria Telesp foram utilizados desde o início vários tipos de prédios padrão, entre eles o PTC-1, de apenas um único pavimento:
Carapicuíba e Laranjal Paulista; Barretos e Franco da Rocha; Jandira; Monte Aprazível e Tremembé; Teodoro Sampaio; Tanabi e José Bonifácio; Mairiporã e Pirajuí (1974)
Bebedouro; Guariba; Pitangueiras e São Simão; Caieiras, Cosmópolis e Tietê (1975)
Boituva, Capivari e Fernandópolis (1976)
Adamantina, Águas de Lindóia, Agudos, Bernardino de Campos, Cafelândia, Cerquilho, Dois Córregos, Duartina, Fartura, Itapevi, Olímpia, Pederneiras, Piraju, Pirapozinho, Presidente Venceslau, Rancharia e Vera Cruz (1977)
Artur Nogueira, Bariri, Cândido Mota, Cravinhos, Francisco Morato, Guararapes, Itapecerica da Serra, Itápolis, Junqueirópolis, Mairinque, Mongaguá, Nova Odessa, Novo Horizonte, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedreira, Presidente Epitácio, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Rosa de Viterbo, São Pedro, Socorro e Taquarituba (1978)
Lucélia e Monte Azul Paulista (1979)
Jaguariúna; Bastos e Jacupiranga (1980)

Em 1983 foi inaugurada a primeira CPA fora da capital, em Osasco (prefixo “803”). Ainda na década de 80 elas passaram a substituir as centrais barras-cruzadas, sendo que algumas cidades permaneceram com as obsoletas centrais passo-à-passo sem serem ampliadas até a sua substituição pelas CPA's.

Os principais tipos de centrais digitais implantados pela Telesp nas centrais de médio e grande porte foram:
AXE-10 (Ericsson)
NEAX-61 (NEC)
EWSD (Equitel/Siemens)
5-ESS (AT&T)
TRÓPICO-RA (Promon - atual Trópico)

Centrais de pequeno porte

A implantação de centrais automáticas de pequeno porte nas cidades que faziam parte do plano adicional é considerada a primeira realização da Telesp. A maioria foi instalada em prédio padrão do tipo PLAD, caracterizado por possuir uma estrutura de alvenaria bem simples.

As primeiras centrais foram inauguradas em Américo Brasiliense (julho de 1973); Cândido Rodrigues, Dobrada e Santa Lúcia (setembro de 1973); Águas da Prata, Cerqueira César, Corumbataí, Icém, Itobi, Ribeirão Bonito, Rincão e Santa Gertrudes (outubro de 1973).

As demais foram inauguradas entre 1974 e 1977.
Analândia, Bom Jesus dos Perdões, Herculândia, Itapuí, Maracaí, Nazaré Paulista, Oriente, Quintana, Roseira, Santana de Parnaíba, Severínia e Várzea Paulista; Guaraçaí e Pradópolis; Avaí, Charqueada, Silveiras, Tabapuã, Cajobi, Guaraci, Neves Paulista, Potirendaba, Ibirá, Fernando Prestes, Serrana, Serra Azul e Itirapina; Altair, Lavrinhas, Avanhandava, Cedral e Cabrália Paulista; Barrinha, Campo Limpo Paulista, Cesário Lange, Mineiros do Tietê, Pereiras, Santa Maria da Serra e São José da Bela Vista (1974)
Jaborandi; Morungaba, Areias e São José do Barreiro; Cabreúva e Oscar Bressane; Guaiçara, Itatinga, Manduri, Monte Alegre do Sul e Torrinha (1975)
Alfredo Marcondes, Elias Fausto, Embu-Guaçu, Ibaté, Iperó, Ipeúna, Jarinu, Jeriquara, Joanópolis, Palestina, Pardinho, Rafard, Redenção da Serra, Santo Expedito, Taiúva, Terra Roxa e Uchoa (1976)

Antes de ser incorporada, a COTESP implantou em 1974 centrais automáticas em várias cidades que ainda não tinham sido transferidas para a Telesp. Elas eram decádicas do tipo UD (Philips-Inbelsa) instaladas em prédio padrão pré-fabricado de construção modular. As características principais desse tipo de central eram o seu custo econômico e a facilidade de instalação a curto prazo, que proporcionavam solução rápida ao problema de comunicações em locais de baixa densidade populacional:
Iporanga, Ribeira, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, Cananéia, Eldorado, Itariri, Juquitiba, Miracatu, Pedro de Toledo, Clementina, Estrela d'Oeste, Gastão Vidigal, General Salgado, Getulina, Indiaporã, Macaubal, Meridiano, Populina, Santa Rita d'Oeste e Sud Mennucci.

Entre 1976 e 1977 foram implantadas as centrais automáticas do tipo UDK (Philips-Inbelsa), a maioria também instaladas em prédio padrão pré-fabricado de construção modular:
Campos Novos Paulista, Águas de Santa Bárbara e Monte Castelo (1976)
Cunha, Iguape, Natividade da Serra, Jambeiro, Monteiro Lobato, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Biritiba Mirim, Igaratá, Colina, Iacanga, Aparecida d'Oeste, Cosmorama, Floreal, Caiabu, Jaci, Poloni, Macedônia, Macatuba, Braúna, Júlio Mesquita, Murutinga do Sul, Panorama, Reginópolis, Pongaí, Sabino, Guzolândia, Paranapuã, Américo de Campos, Salmourão, Alvinlândia, São Pedro do Turvo, Apiaí, Coronel Macedo, Tapiraí, Guareí, Itaí, Ribeirão Branco, Itaberá, Riversul, Sarapuí, Barão de Antonina, Mombuca, Bofete, Capela do Alto e São Lourenço da Serra; Dolcinópolis, Guaimbê, Lupércio, Magda, Mira Estrela, Ouro Verde e Timburi (1977)

Também em 1977 foram instaladas as centrais de João Ramalho, Lindóia, Pirapora do Bom Jesus e Queiroz.

Já entre 1978 e 1984 as centrais implantadas nas cidades pequenas foram instaladas em um novo tipo de prédio padrão, com estrutura em alvenaria:
Águas de São Pedro, Araçoiaba da Serra, Buritama, Ipaussu, Cajamar, Pontal, Porangaba, Queluz, Santo Antônio de Posse e Valparaíso (1978)
Marabá Paulista, Taguaí, Anhumas, Florínea e Lutécia; Ariranha, Bady Bassitt, Bálsamo, Bilac, Bocaina, Brotas, Conchal, Dumont, Guapiaçu, Guarani d'Oeste, Ibirarema, Itajobi, Itirapuã, Juquiá, Luiz Antônio, Nova Europa, Palmeira d'Oeste, Pirangi, Rifaina, Santa Adélia, Tabatinga, Taciba, Tupi Paulista, Valentim Gentil e Viradouro (1979)
Borborema, Conchas, Cordeirópolis, Pacaembu, Paraíso, Paranapanema, Pindorama e Santo Antônio do Jardim (1980)
Álvares Florence, Álvares Machado, Anhembi, Areiópolis, Barbosa, Boa Esperança do Sul, Castilho, Chavantes, Coroados, Cristais Paulista, Dourado, Echaporã, Gália, Glicério, Guarantã, Iacri, Indiana, Irapuã, Irapuru, Itupeva, Mendonça, Nova Aliança, Nova Granada, Orindiúva, Parapuã, Paulo de Faria, Pedra Bela, Pilar do Sul, Piracaia, Piratininga, Quatá, Regente Feijó, Rinópolis, Santa Albertina, Santa Cruz da Conceição, Santa Ernestina, São Sebastião da Grama, Urânia e Urupês (1981)
Taiaçu e Vista Alegre do Alto; Itaporanga e Tapiratiba; Bento de Abreu, Cruzália, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Lavínia, Luiziânia, Piacatu, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Santópolis do Aguapeí, Sarutaiá; Adolfo, Álvaro de Carvalho, Arealva, Boraceia, Divinolândia, Lagoinha, Mariápolis, Nova Guataporanga, Palmares Paulista, Paulicéia, Pinhalzinho, Sales, Salto Grande, Santa Mercedes, São João do Pau d'Alho, São Luiz do Paraitinga e Ubirajara (1982)
Alto Alegre, Presidente Alves, Restinga e Três Fronteiras (1983)
Catiguá, Piquerobi e Ribeirão do Sul (1984)

Em 1985 foram implantadas centrais automáticas nas últimas 37 cidades que ainda eram atendidas por centrais manuais, sendo instaladas em prédio padrão do tipo PTC-600:
Balbinos, Barra do Turvo, Borá, Caiuá, Estrela do Norte, Flora Rica, Gabriel Monteiro, Itaju, Itapura, Lucianópolis, Marinópolis, Mirassolândia, Monções, Narandiba, Nipoã, Nova Independência, Nova Luzitânia, Ocauçu, Óleo, Onda Verde, Pedranópolis, Platina, Rubiácea, Rubinéia, Sagres, Sandovalina, Santa Clara d'Oeste, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul, Tarabai, Tejupá, Turiúba, Turmalina, União Paulista e Uru

A partir do final da década de 80 começaram a ser implantadas as centrais digitais de pequeno porte das séries TRÓPICO-R (Promon e PHT) e CPR (Equitel), que eram moduladas e instaladas em contêineres transportáveis.

Prédios padrão

A Telesp utilizava diversos tipos de prédios padrão, que eram projetados com a finalidade única de abrigar as centrais telefônicas, de acordo com seu porte:

Para a instalação das centrais de menor capacidade eram utilizados contêineres, prédios modulados ou em alvenaria, como os prédios padrão PLAD, PTC, PTRI, 4KT, etc.
Para as centrais de maior capacidade eram utilizados diversos tipos de prédios em alvenaria, como os prédios padrão PTC1, PTC2, PTC4, 10KT, 20KT, 40KT, 50KT, 80KT, etc.

Os prédios das centrais telefônicas são utilizados até hoje pela Vivo, mas são bens imóveis passíveis de reversão (bens reversíveis).

Cortes de área

À medida em que ocorria a expansão da planta de telecomunicações, a capacidade para ampliação das centrais telefônicas se esgotava nas áreas de maior demanda telefônica, sendo necessária a construção de novas centrais para atender ao número crescente de usuários.

Dessa forma, quando se construía uma nova central telefônica no espaço de atendimento de uma única, os clientes mais distantes da antiga e próximos da nova eram remanejados para ela, liberando terminais para novos clientes mais próximos da antiga, aumentando a capacidade de atendimento dentro da área.

A esse remanejamento de terminais telefônicos de uma central telefônica para outra dava-se o nome de corte de área. Quando ocorria o corte de área, o telefone remanejado para a nova central tinha seu prefixo e milhar do número alterado.

Na capital, considerando a sua enorme demanda por telefones, os cortes de área eram frequentes. Nas demais cidades do estado, antes da Telesp ser criada, eles somente haviam sido feitos em Santos. A maioria dos cortes de área foram feitos na década de 90, devido a grande expansão telefônica ocorrida nessa época, sendo inauguradas centenas de novas centrais para atender a demanda existente por telefones.

Relação dos primeiros cortes de área nas principais cidades atendidas pela Telesp:

Santos - com impossibilidade de ampliação da primeira central automática da cidade, a CTB inaugurou a central Tocantins em 1948 e depois inaugurou a central Washington Luís em 1971, para onde foram remanejados posteriormente os telefones das duas centrais mais antigas. Em 1977 a Telesp fez novos cortes de área na cidade, inaugurando as centrais José Menino e Ponta da Praia
Campinas - cidade onde a Telesp fez o primeiro corte de área no interior, inaugurando as centrais telefônicas Cambuí e Castelo em 1975
Bauru - inaugurada a central Altos da Cidade em 1977
Jundiaí - inaugurada a central Vila Arens em 1982
Araraquara - inaugurada a central Fonte Luminosa em 1984
Piracicaba - com nova central inaugurada em 1972, o primeiro corte de área foi feito somente em 1987 com a inauguração da central Vila Resende
São José dos Campos - com nova central inaugurada em 1973, os primeiros cortes de área foram feitos somente em 1984 e 1988 com a inauguração das centrais Jardim Satélite e Tatetuba
Guarulhos - com nova central inaugurada em 1975, o primeiro corte de área foi feito somente em 1984 com a inauguração da central Cumbica
São José do Rio Preto - com nova central inaugurada em 1976, os primeiros cortes de área foram feitos somente em 1991 com a inauguração das centrais Maceno e Redentora
Sorocaba - com nova central inaugurada em 1978, o primeiro corte de área foi feito somente em 1989 com a inauguração da central Cerrado
Osasco - com nova central inaugurada em 1978, o primeiro corte de área foi feito somente na década de 90.

Também houve corte de área no caso das cidades que compartilhavam a central telefônica de outra cidade próxima por facilidade técnica, como no caso de Barueri, que compartilhou a central de Carapicuíba até ser feito o corte de área desta, com a inauguração da central Alphaville em 1980. Em 1984 foi feito o corte na área de atendimento da central Alphaville, com a inauguração da central telefônica de Barueri.

Algumas cidades possuíam mais de uma central telefônica, só que não eram cortes de área e sim atendimento à regiões que não possuíam sistemas telefônicos, como as centrais Hortolândia e Nova Veneza em Sumaré.

Também haviam cidades que já possuíam mais de uma central instalada pela operadora anterior em áreas que não possuíam atendimento, sendo que elas foram substituídas pela Telesp por novas centrais, como a central Granja Viana em Cotia, as centrais Enseada e Vicente de Carvalho em Guarujá, e as centrais Cidade Ocian, Solemar e Vila Caiçara, em Praia Grande.

Cooperativas rurais

Após a iniciativa pioneira da Cooperativa Rural de Telecomunicações de Mogi das Cruzes (área de operação da Companhia Telefônica da Borda do Campo), quando foram inauguradas duas centrais telefônicas rurais automáticas no ano de 1975, foi aberto o caminho para que surgissem cooperativas rurais de telecomunicações por todo o estado com a mesma iniciativa para solucionar o problema das comunicações entre os seus cooperados através da implantação de sistemas de telefonia rural.

Os projetos foram elaborados e executados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) em parceria com a Telesp, onde ao todo foram beneficiadas 17 cooperativas rurais.

A Telesp começou a assumir a operação desses sistemas a partir do final da década de 70, a maioria em 1981 (8 centrais) e 1982 (15 centrais), até que em 1985 foi lançado o Plano Diretor de Telecomunicações Rurais para a atuação nessa área.

Das centrais telefônicas rurais instaladas destaca-se a que fica localizada no antigo núcleo rural de Holambra, na época pertencente aos municípios de Jaguariúna e Artur Nogueira e que em 1993 se tornou município.

Numeração telefônica

Formatos numéricos
Antes da implantação do sistema DDD as ligações interurbanas eram feitas quase em sua totalidade via telefonista, não havendo necessidade dos números telefônicos possuírem prefixos, exceto nas cidades com mais de uma central. Na área de operação da Telesp números de telefone sem prefixo existiram até 1989 nas sedes de municípios e até 1994 nas demais localidades.

Centrais manuais

Nas centrais manuais os números telefônicos não possuíam prefixo e variavam da seguinte forma: entre 01 e 099 e entre 100 e 999 nas centrais da antiga concessão Cia. Telefônica Alta Paulista, entre 1 e 999 na maioria das centrais, e somente em alguns casos específicos entre 1000 e 9999.

Centrais automáticas (sem prefixo)

Nas centrais automáticas que não possuíam prefixo os números telefônicos variavam da seguinte forma: entre 20 e 99 nas menores localidades, entre 200 e 999 na maioria das cidades e entre 1000 e 9999 nas cidades de médio e grande porte.

Centrais automáticas (com prefixo)

Até 1969 a cidade de São Paulo possuía centrais com prefixos de dois dígitos (as mais antigas) e  com prefixos de três dígitos, inauguradas a partir de 1967, sendo as primeiras do país nesse formato (foram também as primeiras do estado a serem integradas ao DDD, em 1970). Na Grande São Paulo além da capital somente possuíam centrais com prefixos as cidades do Grande ABC, de Guarulhos e de Osasco (prefixos de dois dígitos iniciados por 4x). Essas mesmas cidades formaram posteriormente a área terciária de São Paulo.

Nas outras áreas somente as cidades de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Campinas, Sorocaba e Votorantim possuíam centrais com prefixos, e de apenas um dígito.

Tendo em vista a realidade da implantação do DDD a partir de 1970 todas as centrais automáticas inauguradas pela CTB no interior passaram a ter prefixos de um dígito. A COTESP passou a utilizar prefixos de um dígito nas centrais automáticas de maior porte inauguradas a partir de 1971 e em todas as centrais, inclusive as de pequeno porte, a partir de 1973.

Logo começaram a ser substituídos pela Telesp por prefixos de dois dígitos para o que o sistema telefônico pudesse ser ampliado, sendo que os últimos substituídos foram o prefixo "8" de Campinas alterado para "34" (1993), o "2" também de Campinas alterado para "36" (1994) e o "4" de Santos alterado para "284" (1995).

Os números telefônicos nas centrais com prefixos de um dígito variavam entre 2-0000 e 9-9999.

A Telesp logo que assumiu as operações já começou a utilizar prefixos de dois dígitos nas centrais automáticas de médio e grande porte que iam sendo ativadas no interior. Marília foi a única exceção, mesmo recebendo o sistema DDD em 1973 seus números telefônicos continuaram sem prefixo até a nova central ser inaugurada em 1978 (prefixo "33").

Entre 1976 e 1977 todas as centrais automáticas, inclusive as de pequeno porte, como já eram preparadas para o DDD foram ativadas com prefixos de dois dígitos, inclusive algumas centrais nas áreas de Sorocaba e Itapeva foram ativadas com prefixos de três dígitos (alterados posteriormente para dois dígitos). Mas a partir de 1978 as centrais telefônicas de pequeno porte passaram a ser ativadas sem prefixos telefônicos, só recebendo prefixos de dois dígitos com a implantação do DDD.

Os números telefônicos nas centrais com prefixos de dois dígitos variavam entre 20-0000 e 99-9999.

Na Grande São Paulo e entorno (que abrangia as áreas terciárias de São Paulo, Cotia, Jundiaí e Mogi das Cruzes), cuja demanda telefônica era muito maior, as centrais automáticas já eram ativadas com prefixos de três dígitos e código de área (011).

Na área de São Paulo foram utilizados prefixos iniciados por 2xx no Centro, Zona Norte e em Guarulhos, por 5xx na Zona Sul, por 8xx na Zona Oeste e em Osasco (posteriormente substituídos por 70x em Osasco) e por 9xx na Zona Leste e em Guarulhos (posteriormente substituídos por 6xx). Já na área de Cotia foram utilizados prefixos iniciados por 42x, 49x, 72x e 79x e na área de Jundiaí iniciados por 40x, 43x, 48x, 73x e 78x.

No nordeste do estado onde a Telesp possuía concessões nas áreas de Ribeirão Preto e Franca juntamente com a CETERP e CTBC o padrão seguido inicialmente era o de prefixos de dois dígitos, mas depois passou a ser de três dígitos para padronização com aquelas operadoras.

Os números telefônicos nas centrais com prefixos de três dígitos variavam entre 201-0000 e 999-9999.

As últimas cidades a terem prefixo telefônico estão entre as que foram integradas ao DDD em 1989: Balbinos, Borá, Marinópolis, Monções, Nova Independência, Nova Luzitânia, Óleo, Pedranópolis, Platina, Rubiácea, São Francisco, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul, Tejupá, Turmalina, União Paulista e Uru, que receberam centrais automáticas em 1985, juntamente com Álvares Florence, Anhumas, Florínea, Guarantã, Lavínia, Luiz Antônio, Lutécia, Porangaba, Rifaina e Valentim Gentil, que receberam centrais automáticas antes de 1985.

Na década de 80, para a implantação dos sistemas de Discagem Direta a Cobrar (DDC) e de Discagem Direta Gratuita (DDG), as centrais que possuíam prefixo "90" e também prefixos iniciados por "80x" tiveram seus prefixos alterados. E no início da década de 90, para a implantação do sistema de telefonia celular, as centrais que possuíam prefixo "97", algumas com prefixo "98" e também prefixos iniciados por 9xx tiveram seus prefixos alterados.

A partir de 1995 a Telesp começou a alteração na numeração telefônica em todo o estado para ampliação da rede. Na área (011) começou a ser implantado os prefixos de quatro dígitos, quando em julho desse ano o prefixo "61" da central Campo Belo foi alterado para "5561", sendo o primeiro prefixo telefônico com quatro dígitos no Brasil.

Os prefixos foram substituídos gradativamente, na capital sendo utilizadas as séries 3xxx, 5xxx e 6xxx (os prefixos iniciados por 6xxx foram depois substituídos por 2xxx), e nas demais cidades a série 7xxx e depois a série 4xxx (os prefixos iniciados por 7xxx foram depois substituídos por 4xxx, exceto em Osasco, onde os prefixos iniciados por 70xx e 720x foram substituídos por 36xx).

As demais áreas passaram a seguir a padronização nacional de DDD com três dígitos (012 à 019) e prefixos de três dígitos também. O acréscimo do quarto dígito nos prefixos telefônicos dessas áreas iniciou-se no ano 2000 e foi finalizado em dezembro de 2005.

Sistemas DDD/DDI

Implantação

Em 1969 o sistema de Discagem Direta à Distância (DDD) começou a ser implantado em todo o país. A partir de abril de 1973 a Telesp começou a implantar em conjunto com a Embratel o sistema DDD nas cidades em que operava.

No início da implantação várias cidades receberam primeiramente o DDD de entrada, ou seja, somente recebiam chamadas interurbanas via DDD de outras cidades mas não podiam fazer as ligações por DDD, estas tinham que ser via telefonista. Posteriormente é que receberam o DDD de saída, passando também a realizar chamadas interurbanas via DDD para outras cidades através de sua central telefônica, sem necessidade da telefonista. Mas a grande maioria das cidades recebeu de uma vez o sistema completo de entrada e saída.

Quando a Telesp iniciou as operações o DDD havia sido implantado somente em São Paulo, nos anos de 1969 (entrada) e de 1970/1971 (saída), com inauguração oficial em julho de 1970 transmitida ao vivo para o país pela TV Tupi, Santos, Cubatão e Guarujá (maio de 1971-entrada) e Presidente Prudente (junho de 1972).

As primeiras cidades em que a Telesp implantou o sistema DDD foram Santos (abril de 1973-saída), Marília (junho de 1973), Bauru, Botucatu, São Manuel e Taubaté (agosto de 1973), São José dos Campos (dezembro de 1973), Cubatão e Guarujá (junho de 1974-saída), Tremembé (agosto de 1974) e Itatiba (setembro de 1974-entrada), Itu, Salto e São Roque (novembro de 1974-entrada) e Avaré (novembro de 1974), tendo o processo de implantação se intensificado a partir de 1975.

Algumas cidades foram integradas ao DDD antes de serem incorporadas pela Telesp, como Sorocaba (junho de 1973), Osasco (julho de 1973), Campos do Jordão (abril de 1974) e São Vicente (julho de 1974).

Em 1975 foram integradas mais 12 localidades ao sistema nacional de DDD:
Araraquara, Caçapava, Campinas, Cruzeiro, Franca, Garça, Guarulhos, Lençóis Paulista, Lorena, Piracicaba, Rio Claro, São Roque (saída)
DDD de entrada: Franco da Rocha, Itapetininga, Itapeva, Sertãozinho, Tatuí, Votorantim

Ainda na década de 70 o Brasil integrou-se ao sistema de Discagem Direta Internacional (DDI), por meio da estação terrena de Tanguá da Embratel. O sistema de comunicações por satélite foi ampliado em 1976 com a inauguração da Estação de Monitoramento de Satélites, também situada em Tanguá. Neste mesmo ano a Telesp começa a implantar o sistema DDI gradativamente nas cidades de sua área de cobertura.

Durante 1976, 17 localidades foram integradas ao sistema nacional de DDD:
Águas da Prata, Barretos, Bragança Paulista, Caraguatatuba, Ilhabela, Paulínia, São João da Boa Vista, São Sebastião, Jaboticabal, Ubatuba, Taquaritinga, Quiririm, Jundiaí, São José do Rio Preto, Caieiras, Carapicuíba, São Francisco da Praia

No ano de 1977 entraram em DDD as seguintes localidades:
Agudos, Amparo, Andradina, Araçatuba, Araras, Arcadas, Bebedouro, Cachoeira Paulista, Cardoso, Cotia, Dois Córregos, Embu, Fernandópolis, Guaratinguetá, Indaiatuba, Itapevi, Itu (saída), Jandira, José Bonifácio, Lençóis Paulista (saída), Martinópolis, Matão, Mirandópolis, Mogi Mirim, Monte Aprazível, Nhandeara, Olímpia, Pederneiras, Penápolis, Pereira Barreto, Piquete, Presidente Venceslau, Rancharia, Santo Anastácio, São Lourenço da Serra, Serra Negra, Sertãozinho (saída), Tanabi, Votuporanga
DDD de entrada: Cananéia, Itariri, Miracatu, Pedro de Toledo

Como pelo convênio firmado em outubro de 1973 sob a coordenação da Telebras as cidades com mais de 10 mil habitantes deveriam estar interligadas ao sistema DDD até o ano de 1980, as últimas cidades de grande e médio porte que receberam o sistema foram Americana e Sumaré (1978), Limeira, Praia Grande e Santa Bárbara d'Oeste (1979), e São Carlos (1980).

No ano de 1978 entraram em DDD as seguintes localidades:
Adamantina, Águas de Lindóia, Americana, Assis, Atibaia, Auriflama, Bariri, Barra Bonita, Birigui, Cafelândia, Campo Limpo Paulista, Catanduva, Colina, Cosmópolis, Cravinhos, Cunha, Descalvado, Dracena, Duartina, Estrela d'Oeste, Francisco Morato, Franco da Rocha (saída), Guararapes, Guariba, Ibitinga, Icém, Igaraçu do Tietê, Ipaussu, Itapecerica da Serra, Itapetininga (saída), Itapira, Itápolis, Itatiba (saída), Jaú, Junqueirópolis, Lins, Mairinque, Mairiporã, Mococa, Monte Alto, Novo Horizonte, Ourinhos, Panorama, Paraibuna, Pedreira, Pindamonhangaba, Espírito Santo do Pinhal, Piraju, Pirajuí, Pirassununga, Pompéia, Porto Ferreira, Promissão, Registro, Rubião Júnior, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Rita do Passa Quatro, São Simão, Sumaré, Taboão da Serra, Taquarituba, Tatuí (saída), Tupã, Valinhos, Valparaíso, Várzea Paulista, Vera Cruz, Vinhedo

No ano de 1979 entraram em DDD as seguintes 64 localidades:
Aguaí, Águas de São Pedro, Américo Brasiliense, Angatuba, Aparecida, Araçoiaba da Serra, Bernardino de Campos, Bertioga, Bocaina, Boqueirão, Buritama, Cândido Mota, Capão Bonito, Capivari, Cerquilho, Cidade Ocian, Conchal, Fartura, Getulina, Holambra II, Hortolândia, Iacanga, Ibiúna, Itaí, Itanhaém, Itapeva (saída), Itararé, Jurumirim, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Louveira, Lucélia, Mogi Guaçu, Mongaguá, Monte Azul Paulista, Moreira César, Nova Odessa, Nova Veneza, Osvaldo Cruz, Palmeira d'Oeste, Palmital, Paraguaçu Paulista, Peruíbe, Piedade, Pirapozinho, Pitangueiras, Pontal, Porto Feliz, Praia do Lázaro, Presidente Epitácio, Ribeirão Bonito, Salto de Pirapora, Santa Bárbara d'Oeste, Santa Branca, Santa Rosa de Viterbo, São José do Rio Pardo, São Pedro, Socorro, Solemar, Teodoro Sampaio, Tietê, Tupi Paulista, Vila Caiçara, Votorantim (saída) 
DDD de entrada: Ariranha, Capela do Alto, Eldorado, Ibirá, Santa Lúcia, Tapiraí

A partir de 1980 todas as cidades que eram integradas ao sistema DDD eram simultaneamente integradas ao sistema DDI. Nesse ano entraram em DDD/DDI as 25 seguintes localidades:
Apiaí, Bastos, Brotas, Conchas, Cordeirópolis, Embu-Guaçu, Igarapava, Iracemápolis, Itajobi, Jaguariúna, Cajamar, Mineiros do Tietê, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Nova Europa, Parque Petrópolis, Pedregulho, Pirangi, Praia Grande (saída), Rio das Pedras, Santa Adélia, São Bento do Sapucaí, São Carlos, Tabatinga, Tambaú
DDD de entrada: Barão de Antonina, Boituva, Buri, Iguape, Itaberá, Jacupiranga, Ribeirão Branco, Rincão, Riversul

No ano de 1981 entraram em DDD/DDI as 48 seguintes localidades:
Álvares Machado, Artur Nogueira, Bairro do Jacaré, Boa Esperança do Sul, Cabreúva, Caconde, Campos de Mairiporã, Cananéia (saída), Castilho, Chavantes, Dourado, Echaporã, Elias Fausto, Gália, Ibaté, Iguape (saída), Irapuru, Itapuí, Itirapina, Itupeva, Jardim Cinco Lagos, Joanópolis, Juquitiba, Macatuba, Massaguaçu, Miracatu (saída), Mirante do Paranapanema, Nova Granada, Pacaembu, Parapuã, Paulo de Faria, Piracaia, Piratininga, Quatá, Regente Feijó, Rinópolis, Santa Albertina, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Fé do Sul, Santana de Parnaíba, Santo Antônio de Posse, São Francisco da Praia, São Sebastião da Grama, Serrana, Terra Preta, Urânia, Urupês, Vargem Grande do Sul
DDD de entrada: Anhembi, Areiópolis, Guapiara, Iperó, Irapuã, Pariquera-Açu

No ano de 1982 entraram em DDD/DDI as 51 seguintes localidades:
Águas de Santa Bárbara, Analândia, Boituva (saída), Bom Jesus dos Perdões, Borborema, Cajati, Carapiranga (rural), Casa Branca, Cedral, Cerqueira César, Charqueada, Divinolândia, Dumont, Flórida Paulista, General Salgado, Guapiaçu, Ibirá (saída), Iepê, Iperó (saída), Itaberá (saída), Jarinu, Juquiá, Lindóia, Maracaí, Mirassol, Neves Paulista, Paranapanema, Parque Suísso, Patrocínio Paulista, Pilar do Sul, Pindorama, Pinhalzinho, Pirapora do Bom Jesus, Poloni, Porto Primavera, Potirendaba, Pradópolis, Praia da Lagoinha, Presidente Bernardes, Riolândia, Roseira, Saltinho, Salto Grande, Santa Gertrudes, São Luís do Paraitinga, São Miguel Arcanjo, Tabapuã, Valparaíso, Vila Engenheiro Coelho, Viradouro
DDD de entrada: Dobrada, Iporanga, Palmares Paulista, Ribeira, Sales, Sete Barras, Taiaçu, Vista Alegre do Alto

No ano de 1983 entraram em DDD/DDI as 12 seguintes localidades:
Barrinha, Buri (saída), Eldorado (saída), Itaporanga, Itariri (saída), Jacupiranga (saída), Nazaré Paulista, Pedro de Toledo (saída), Rafard, Rincão (saída), Taiúva, Vargem Grande Paulista (município novo)
DDD de entrada: Arandu, Bofete, Coronel Macedo, Guareí, Pardinho, Sarapuí

No ano de 1984 entraram em DDD/DDI as 6 seguintes localidades:
Catiguá, Ilha Solteira, Morungaba, Pariquera-Açu (saída), Piquerobi, Praia do Juqueí

No ano de 1985, entraram em DDD/DDI as seguintes localidades:
Adolfo, Altair, Avanhandava, Bady Bassitt, Bálsamo, Braúna, Cesário Lange, Clementina, Guaraçaí, Guaraci, Ibirarema, Itatinga, Jaborandi, Jeriquara, Macaubal, Orindiúva, Palestina, Paraíso, São José da Bela Vista, Severínia, Taguaí, Terra Roxa, Torrinha, Uchoa

Em 1986 foram integrados ao sistema DDD/DDI os 40 municípios abaixo, que no final do ano totalizaram 392:
Américo de Campos, Aparecida d'Oeste, Bananal, Bilac, Coroados, Cosmorama, Cristais Paulista, Floreal, Glicério, Guaiçara, Guaimbê, Herculândia, Indiaporã, Inúbia Paulista, Itirapuã, Luiziânia, Mariápolis, Mendonça, Mombuca, Nova Aliança, Nova Guataporanga, Oriente, Oscar Bressane, Ouro Verde, Paranapuã, Paulicéia, Piacatu, Planalto, Pontes Gestal, Populina, Queiroz, Queluz, Quintana, Sabino, Santa Mercedes, Santópolis do Aguapeí, São João do Pau d'Alho, São Pedro do Turvo, Serra Azul, Três Fronteiras

Em 1987 foram integrados ao sistema DDD/DDI mais 10 municípios, a seguir listados, elevando-se assim para 402, representando 76% dos 531 municípios do Estado operados pela TELESP:
Alfredo Marcondes, Areias, Bento de Abreu, Gastão Vidigal, Lagoinha, Lavrinhas, Monte Castelo, São José do Barreiro, Silveiras, Tapiratiba

No ano de 1988, o sistema DDD/DDI foi estendido a mais 80 municípios, listados abaixo, elevando o total para 482 municípios, ou 90,6% dos 532 municípios atendidos pela companhia:
Alto Alegre, Alvinlândia, Anhembi (saída), Arealva, Areiópolis (saída), Ariranha (saída), Avaí, Barra do Turvo, Boraceia, Cabrália Paulista, Caiabu, Caiuá, Cajobi, Campos Novos Paulista, Cândido Rodrigues, Capela do Alto (saída), Corumbataí, Cruzália, Estrela do Norte, Fernando Prestes, Flora Rica, Gabriel Monteiro, Guarani d'Oeste, Guareí (saída), Iacri, Indiana, Ipeúna, Iporanga (saída), Itaju, Itapura, Itobi, Jaci, Jales, Jambeiro, João Ramalho, Júlio Mesquita, Lucianópolis, Lupércio, Manduri, Marabá Paulista, Mirassolândia, Monteiro Lobato, Narandiba, Natividade da Serra, Nipoã, Ocauçu, Onda Verde, Palmares Paulista (saída), Pardinho (saída), Pedra Bela, Pereiras, Pongaí, Presidente Alves, Redenção da Serra, Reginópolis, Restinga, Ribeirão Branco (saída), Ribeirão do Sul, Rubinéia, Sagres, Sales (saída), Salmourão, Sandovalina, Santa Clara d'Oeste, Santa Cruz da Conceição, Santa Ernestina, Santa Maria da Serra, Santa Rita d'Oeste, Santana da Ponte Pensa, Santo Antônio do Jardim, Santo Antônio do Pinhal, Santo Expedito, Sarutaiá, Sete Barras (saída), Taciba, Taiaçu (saída), Tarabai, Timburi, Turiúba, Ubirajara

Durante o ano de 1989 foram integrados ao sistema DDD/DDI os últimos 50 municípios - dos 532 operados pela TELESP - que ainda não dispunham desse serviço:
Álvares Florence, Álvaro de Carvalho, Anhumas, Arandu (saída), Balbinos, Barão de Antonina (saída), Barbosa, Bofete (saída), Borá, Coronel Macedo (saída), Dobrada (saída), Dolcinópolis, Florínea, Guapiara (saída), Guarantã, Guzolândia, Irapuã (saída), Lavínia, Luiz Antônio, Lutécia, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mira Estrela, Monções, Murutinga do Sul, Nova Independência, Nova Luzitânia, Óleo, Pedranópolis, Platina, Porangaba, Ribeira (saída), Rifaina, Riversul (saída), Rubiácea, Santa Lúcia (saída), São Francisco, São João das Duas Pontes, Sarapuí (saída), Sebastianópolis do Sul, Sud Mennucci, Tapiraí (saída), Tejupá, Turmalina, União Paulista, Uru, Valentim Gentil, Vista Alegre do Alto (saída)

As cidades que compartilhavam a central telefônica de outra cidade próxima por facilidade técnica foram integradas ao DDD antes de terem suas próprias centrais. É o caso de Barueri, integrada ao DDD em 1976 compartilhando a central de Carapicuíba; Igaraçu do Tietê em 1978 compartilhando a central de Barra Bonita; e Vargem Grande Paulista em 1983 compartilhando a central de Cotia.

Vários distritos que se emanciparam na década de 90 foram integrados ao sistema DDD em centrais próprias, como São Lourenço da Serra (1977), Holambra (1978), Bertioga e Hortolândia (1979), Cajati, Engenheiro Coelho e Saltinho (1982), Ilha Solteira (1984), Ilha Comprida, Pratânia, Jumirim e Gavião Peixoto (1985), Pedrinhas Paulista (1988), Novais (1991), etc.

Os demais compartilhavam a central da cidade-sede, vários deles através de PABX, sendo integrados ao DDD antes de terem suas próprias centrais, como Alumínio, Arco-Íris, Canitar, Trabiju, etc.

Áreas terciárias

A numeração dos códigos de área (DDD) seguiu o Plano Nacional de Numeração Telefônica do Ministério das Comunicações, dividindo o estado em áreas terciárias, que são um conjunto de cidades agrupadas numa região de numeração fechada com o mesmo código de área.

As cidades de uma mesma área terciária integravam o DDD Regional, onde as chamadas entre essas cidades podiam ser feitas diretamente sem a necessidade de se discar o código de área antes do número telefônico.

Caso a central telefônica de uma cidade já tivesse prefixo telefônico, que se constituía no código regional da cidade, mesmo que o sistema DDD ainda não estivesse implantado nessa central, as chamadas também podiam ser feitas diretamente, mas somente no âmbito regional da área terciária. 

Já o sistema de tarifação interurbana área-a-área começou a ser elaborado a partir de 1972, com estudos efetuados pela Telebras em conjunto com as empresas pólo de integração (entre elas a Telesp) e a Embratel, sendo implantado em 1976 pelo Ministério das Comunicações, dividindo o estado em áreas de tarifação tendo como base as áreas terciárias.

A principal cidade de cada área de tarifação é chamada de centro de área, sendo a referência geodésica das demais para o cálculo das tarifas de ligações interurbanas de longa distância. Nas cidades de uma mesma área de tarifação, que integravam o DDD Regional, as chamadas interurbanas entre elas tinham um custo menor.

O sistema de tarifação sofreu várias atualizações, que incluiu modificações relativas à coordenadas geográficas, criação de novas áreas, compatibilização das numerações das áreas de tarifação com o plano nacional de numeração telefônica, fusão de algumas áreas, mudança de localidades centro de área e deslocamento de uma localidade de determinada área de tarifação para outra:

 as áreas de tarifação de Cotia (133), de Jundiaí (134) e de Mogi das Cruzes (136) foram integradas na área de tarifação de São Paulo (11) em 1978, seguindo o plano de numeração que já havia adotado o código DDD (011) para essas áreas, mas as respectivas áreas terciárias continuaram a existir
 A área terciária de Registro teve o código DDD alterado de (0158) para (0138) em 1979
 Auriflama integrava a área de Jales (176), mas na implantação do DDD em 1978 passou a integrar a área de Votuporanga (174)
 Juquitiba integrava a área de Registro (138), mas na implantação do DDD em 1981 passou a integrar a área de Cotia (133) com código DDD (011)
 Salesópolis integrava a área de São José dos Campos (123), mas na década de 90 passou a integrar a área de Mogi das Cruzes (136) com alteração do código DDD para (011)
 Fronteira integrava a área de São José do Rio Preto (172), mas na década de 90 passou a integrar a área de Frutal (344)

As áreas terciárias de Ribeirão Preto (166) e de Franca (167) tiveram o código DDD alterado para (016), e a área de São Joaquim da Barra (168) teve o código DDD implantado como (016), mas apesar do mesmo código DDD as áreas terciárias continuaram sendo distintas.

Nas áreas de Mogi das Cruzes (136) e de São Joaquim da Barra (168) a Telesp não operava em nenhum município. Já nas áreas de São Paulo (11), de Ribeirão Preto (166), de Franca (167) e de Barretos (173) a Telesp operava em parte dos municípios.

E apesar do código DDD (0176) ser implantado em algumas cidades do Mato Grosso do Sul, elas não faziam parte da área de Jales (176) mas sim das áreas de Paranaíba (176-A) e de Cassilândia (675-A).

Nos anos de 1995 e 1996 os códigos DDD foram alterados de quatro para três dígitos:

 abr/95: parte do (0132) para (013)
 mai/95 à jul/95: parte do (0192) para (019)
 jun/95: parte do (0132) para (013) e (0189) para (018)
 ago/95: (0138) para (013) e (0186, 0187, 0188) para (018)
 set/95: (0146) para (014) e (0162, 0163) para (016)
 out/95: (0149) para (014) e (0172, 0173, 0175) para (017)
 fev/96: (0125) para (012)
 mar/96: (0122) para (012) e parte do (0192) para (019)
 abr/96: (0124) para (012) e (0174, 0176) para (017)
 mai/96: (0123) para (012), (0143, 0144, 0145) para (014) e parte do (0152) para (015)
 jul/96: parte do (0152) para (015), (0182, 0183) para (018) e (0195, 0196) para (019)
 ago/96: (0194) para (019)
 set/96: (0142, 0147) para (014)
 out/96: (0155) para (015)

Após a alteração dos códigos DDD as áreas terciárias de numeração deixaram de existir, mas para o sistema de chamadas interurbanas as áreas de tarifação continuam até os dias atuais, de acordo com a Resolução n° 424 de 6 de dezembro de 2005 da Anatel.

Área de cobertura

Localidades atendidas 

Relação das cidades de cobertura da Telesp, com todas as centrais automáticas instaladas até 1989, quando houve a implantação completa do sistema DDD na área de cobertura à época, num total de 532 cidades, e com o número de terminais telefônicos em serviço (manuais e automáticos) e o ano em que foram instalados nas centrais telefônicas. Após a criação de novos municípios a área de cobertura passou a ser de 583 cidades (1993) e de 602 cidades (1997).

Fim da empresa
Após o processo de privatização em julho de 1998 foi adquirida pela empresa espanhola Telefónica, formando a Telefônica Brasil, que em 2012 adotou a marca Vivo para suas operações de telefonia fixa.

Ver também
 Companhia Telefônica Brasileira (CTB)
 Companhia de Telecomunicações do Estado de São Paulo (COTESP)
 Companhia Telefônica da Borda do Campo (CTBC)
 Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto (CETERP)
 Centrais telefônicas na cidade de São Paulo
 Lista de municípios de São Paulo por código DDD

Ligações externas

 Visualizar no Google Maps (imagens de satélite e street view) a localização geográfica de todas as centrais telefônicas de São Paulo com os prefixos telefônicos
 Revista Brasileira de Telecomunicações

Telebras
Telefônica Brasil
Empresas fundadas em 1973
Fundações em São Paulo em 1973
Empresas extintas em 1998
Empresas extintas de São Paulo
Empresas de telecomunicações extintas do Brasil
Empresas ex-listadas na B3
Empresas ex-listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque